Herrera Oria puede hacer referencia a:

 Ángel Herrera Oria, (1886-1968), cardenal español.
 Enrique Herrera Oria, (1885-1951), escritor jesuita hermano del anterior.
 Herrera Oria, barrio de Málaga, España.
 Herrera Oria, estación del metro de Madrid, España.